První člověk může označovat:
 první lidé – mytičtí předchůdci všeho lidstva
 Adam a Eva – bibličtí předchůdci
 Manu – první člověk podle hinduismu
 První člověk: Život Neila A. Armstronga – oficiální životopis Neila Armstronga („první člověk na Měsíci“)
 První člověk (film) – americký film z roku 2018 podle knižní předlohy

Podobné výrazy 
 První dáma
 Primus inter pares